Ко́лковичи — деревня в Ярцевском районе Смоленской области России. Входит в состав Зайцевского сельского поселения. Население — 930 жителей (2007 год).
 
Расположена в северной части области в 10 км к северу от Ярцева, в 10 км севернее автодороги , на берегу реки Царевич.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Ярцевского района